Een andere naam voor de Transformers-franchise
The Transformers (televisieserie), de eerste animatieserie gebaseerd op “Transformers”.
The Transformers: The Movie, een animatiefilm gebaseerd op deze televisieserie
Vier computerspellen:
The Transformers (computerspel uit 1986)
Transformers (computerspel uit 2003)
Transformers (computerspel uit 2004)
Transformers: The Game